En mathématiques, un cube bimagique est un cube multimagique qui reste magique si tous les nombres qu'il contient sont élevés au carré. Le seul exemple connu d'un cube bimagique fut donné par John Hendricks en 2000 ; il est d'ordre 25 et de constante magique 195 325.

Carré magique

en:Bimagic cube